Kirchgasse 2 ist die Adresse folgender unter Denkmalschutz stehender Bauwerke:
 Kirchgasse 2 (Bad Kissingen), Baudenkmal in Bad Kissingen, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Kirchgasse 2 (Coburg), Baudenkmal in Coburg, Bayern
 Kirchgasse 2 (Volkach), Baudenkmal in Volkach, Landkreis Kitzingen, Bayern